Зафарабадский район (туман) () — административная единица в центре Джизакской области Узбекистана. Административный центр — городской посёлок Зафарабад.

История 
Образован в составе Сырдарьинской области Узбекской ССР Указом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР от 12 апреля 1973 года под названием Октябрьский район. 29 декабря того же года передан в образованную Джизакскую область. 30 июля 1993 года переименован в Зафарабадский район.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Джизакской области

Районы Джизакской области